Kohn může znamenat:

příjmení
 Béla Kohn, známý jako Béla Kun (1886–1938) – maďarský komunistický politik
 Dustin Kohn (* 1987) – kanadský lední hokejista
 Eugen von Kahler, rodným jménem Eugen Kohn (1882–1911) – českoněmecký malíř, grafik a básník
 Hans Kohn (1891–1971) – americký historik a filosof, narozený v Praze
 Hedwig Kohnová (1887–1964) – německo-americká fyzička narozená v Polsku
 Jindřich Kohn (1874–1935) – český filosof, židovský aktivista, právník a politik
 Joseph Kohn (* 1932) – americký matematik česko-židovského původu, syn Otty Kohna
 Karl Kohn (1894–1979) – pražský architekt židovského původu, bratr Otty Kohna
 Ladislav Kohn (* 1975) – český lední hokejista
 Leopold Kohn (1838–1901) – český básník publikující pod pseudonymem Světelský
 Margarethe Ferraris-Kohnová (1903– po 1948) – česko-rakouská pilotka, průkopnice čs. letectví
 Meir Kohn (* 1946) – americký profesor ekonomie českého původu
 Natan Leon Kohn (1913–2003) – polsko-americký překladatel a spisovatel, pseudonym Leon Kane
 Otto Kohn (1887–1965) – pražský architekt židovského původu, bratr Karl Kohna
 Pavel Kohn (1929–2017) – německý spisovatel
 Pavel Kohn-Kubín (1913–1944) – český stíhací pilot
 Rudolf Kohn (1900–1942) – český fotograf
 Salomon Kohn (1825–1904) – česko-rakouský židovský spisovatel
 Theodor Kohn (1845–1915) – arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
 Věra Kohnová (1929–1942) – židovská dívka,autorka dětského deníčku z Terezína
 Walter Kohn (1923–2016) – rakousko-americký fyzik a nositel Nobelovy ceny

jiný význam
 Kohnova cihelna v Brně
 Kohnova vila (Staré Splavy), vila Otto Kohna
 Kohnův most v Pardubicích

podobné příjmení
 Kohen (rozcestník)

Židovská příjmení
Německá příjmení